НБА в сезоне 1989/1990 — стал 44-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом стала команда «Детройт Пистонс». В финале «Пистонс» победили в пяти играх команду «Портленд Трэйл Блэйзерс» и во второй раз подряд завоевали кубок Ларри О’Брайена.

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Ссылки 
 1989-90 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1989/1990